Als Geschäftswert bezeichnet man
 im Handels- oder Steuerrecht den Geschäfts- oder Firmenwert.
 bei Notaren und Gerichten der freiwilligen Gerichtsbarkeit den Streitwert.